Onnia Bancroft – rodzaj wymarłych stawonogów z gromady trylobitów.
 Onnia P. Karst. – rodzaj grzybów owocnikowych.